Vienna International Centre (VIC; znane także pod nazwą UNO-City) – kompleks budynków w Wiedniu stanowiący jedno z czterech głównych miejsc na świecie (obok kompleksów w Nowym Jorku, Genewie i Nairobi), w których ulokowane są instytucje systemu Narodów Zjednoczonych.

Pomysłodawcą ściągnięcia do Wiednia możliwie licznych organizacji międzynarodowych był kanclerz Austrii Bruno Kreisky. VIC zostało wzniesione na północnym brzegu Dunaju w latach 1973–1979. Głównym architektem był Johann Staber. 1 stycznia 1980 miała miejsce oficjalna inauguracja działalności Biura ONZ w Wiedniu, będącego gospodarzem obiektu. 

Kompleks składa się z 6 biurowców o różnej wysokości, ale podobnej bryle architektonicznej. Wszystkie zostały wybudowane na planie litery Y. Najwyższy z gmachów mierzy 120 m wysokości i liczy 28 pięter. Całkowita powierzchnia użytkowa VIC wynosi ok. 230 tys. m². Centrum jest miejscem pracy ok. 5 tys. osób. Całość obiektu ma status eksterytorialny.

Instytucjami posiadającymi na terenie VIC swe główne siedziby są:
 Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (UNOV; jego częścią jest też Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej – OOSA)
 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA)
 Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC)
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
 Komisja Przygotowawcza ds. Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO Prep.com)

Dwoma najbardziej znanymi organizacjami międzynarodowymi mającymi swe siedziby w Wiedniu (ale poza kompleksem VIC) są OBWE oraz OPEC.

VIC posiada własną stację metra oraz niewielki kościół, nawiązujący swą architekturą do futurystycznego sąsiedztwa. W bezpośredniej okolicy znajduje się też centrum konferencyjne Austria Center Vienna, często mylnie zaliczane do budynków VIC. Kompleks należy do najważniejszych przykładów nowoczesnej architektury na terenie Wiednia.

Zobacz też 
 Donaucitykirche

Linki zewnętrzne 
 Biuro ONZ w Wiedniu

Obiekty budowlane w Wiedniu
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Urbanistyka Wiednia